Черкас — синонім виразу «український козак».

Села:
 Черкас — Київська область, Білоцерківський район, Биково-Гребельська сільська рада
 Черкас — Київська область, Білоцерківський район, Поправська сільська рада

Див. також 
 Черкаси
 Черкаси (значення)